Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1935 го́да () — 14-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой этап

Группа «Каунас»

Матч за 1-е место

Группа «Клайпеда»

Группа «Шяуляй»

Группа «Паневежис»

Группа «Судува»

Группа «Укмерге»

Группа «Жемайтия»

Финальный турнир

1/8 финала

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1935 году
1935 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу